

Cinema
L'inafferrabile – film del 1922 diretto da Mario Almirante 
L'inafferrabile (Spione) – film del 1928 diretto da Fritz Lang
L'inafferrabile (Fighting Thru; or, California in 1878) – film del 1930 diretto da William Nigh
L'inafferrabile (Fighting Man of the Plains) – film del 1949 diretto da Edwin L. Marin

Letteratura
L'inafferrabile o Il serpente piumato (The Feathered Serpent) – romanzo di Edgar Wallace (1927)
L'inafferrabile o I quattro quadrati (Four Square Jane o The Fourth Square) – romanzo di Edgar Wallace (1932)